El término Cougar puede referirse a:

Cougar, antigua localidad del estado estadounidense de Washington.
Cougar, expresión del argot inglés para definir a las mujeres que buscan una pareja sensiblemente más joven.
Cougar Town, serie de televisión estadounidense, que se estrenó en la cadena ABC en 2009.
John Cougar, nombre con que fue anteriormente conocido el cantante y compositor estadounidense John Mellencamp.
Beretta Cougar, pistola italiana.

 Vehículos

AVGP Cougar, vehículo blindado de combate canadiense.
Eurocopter AS 532 Cougar, modelo de helicóptero fabricado por el Grupo Eurocopter.
Ford Cougar, modelo de la empresa automovilística Ford.
Grumman F9F Cougar, avión de caza estadounidense.

 Deporte

BYU Cougars, equipo universitario de Estados Unidos.
Houston Cougars, equipo universitario de Estados Unidos.
Washington State Cougars, equipo universitario de Estados Unidos.